Pambo é o nome vulgar das seguintes espécies de peixe:
Lagocephalus laevigatus, (Linnaeus, 1766)
Sphoeroides marmoratus (Ranzani)
Lagocephalus lagocephalus lagocephalus (Linnaeus, 1758)

Desambiguação